Peter Gerber peut faire référence à :
 Peter Gerber (1923-2012), une personnalité politique suisse
 Peter Gerber (1944-), un boxeur allemand